Valeri Pavlovitch Touchentsov - en , et en anglais :  - (né le  à Karaganda en République socialiste soviétique du Kazakhstan) est un joueur professionnel kazakhe de hockey sur glace devenu entraîneur.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1985-1986 || Avtomobilist Karaganda || Vyschaïa Liga ||63 ||24 ||8 ||32 ||44 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1986-1987 || Avtomobilist Karaganda || Vyschaïa Liga ||69 ||24 ||15 ||39 ||51 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1987-1988 || Avtomobilist Karaganda || Vyschaïa Liga ||71 ||17 ||20 ||37 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || Stroitel Karaganda || Superliga ||6 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || Stroitel Karaganda || Superliga ||11 ||2 ||3 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1994-1995 || HK Arystan Temirtaou || Kazakhstan ||- ||3 ||7 ||10 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1995-1996 || Boulat Karaganda || Superliga ||51 ||14 ||8 ||22 ||28 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1997-1998 || Tchelmet Tcheliabinsk || Superliga ||28 ||5 ||3 ||8 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Zvezda Tchebarkoul || Vtoraïa Liga ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Traktor Tcheliabinsk || WPHL ||7 ||1 ||3 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1998-1999 || Traktor Tcheliabinsk || Superliga ||20 ||3 ||2 ||5 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1998-1999 || Roubine Tioumen || Superliga ||10 ||2 ||2 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1998-1999 || Roubine Tioumen || Vyschaïa Liga ||20 ||3 ||9 ||12 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-   
|-
|1999-2000 || Kristall Elektrostal || Superliga ||22 ||0 ||2 ||2 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Neftianik Almetievsk || Vyschaïa Liga ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2004-2005 || Gazovik Tioumen || Vtoraïa Liga ||2 ||2 ||6 ||8 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en juillet 1961
Naissance en RSS kazakhe
Joueur international kazakh de hockey sur glace
Entraîneur kazakh de hockey sur glace
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Roubine Tioumen
Naissance à Karaganda
Attaquant de hockey sur glace